Henry George (econoom), een Amerikaans econoom,
Henry George (wielrenner), een Belgisch wielrenner en olympisch kampioen.